Babyne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Babino) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Babyne (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Babyne (Stara Synjawa)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Babyne (Wyschnyzja)

Siehe auch
 Babyn